Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Thimonnier :
en l'honneur de Barthélemy Thimonnier (1793-1857), inventeur de la machine à coudre.

Rue Thimonnier à Lyon
 Rue Thimonnier à Paris
 Rue Thimonnier à Villeneuve-Saint-Georges
 Rue Thimonnier à Saint-Étienne
 Rue Barthélemy-Thimonnier à Brignais

Thimonnier Rue